Alcazarén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcazarén (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Alcazarén (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar